Zăpodia se poate referi la:
Zăpodia, Buzău
Zăpodia (Colonești), Bacău
Zăpodia (Traian), Bacău